Didier van Cauwelaert (né en 1960), écrivain français ;
Frans Van Cauwelaert (1880-1961), professeur, bourgmestre, avocat et auteur belge ; 
Jan Van Cauwelaert (1914-2016), évêque catholique belge, fils du précédent.